Powódź w Poznaniu (1548)
 Powódź w Poznaniu (1551)
 Powódź w Poznaniu (1578)
 Powódź w Poznaniu (1585)
 Powódź w Poznaniu (1586)
 powódź w Poznaniu (1698) – druga co do wielkości powódź w dziejach Poznania
 powódź w Poznaniu (1736) – pierwsza co do wielkości powódź w dziejach Poznania
 Powódź w Poznaniu (1888)